David Copperfield —  livro de Charles Dickens
 David Copperfield (ilusionista) —  ilusionista norte-americano

Filmes e telefilmes
 David Copperfield (1911) —  filme 
 David Copperfield (1913) —  filme
 David Copperfield (1922) —  filme
 David Copperfield (1935) —  filme de George Cukor, com Basil Rathbone
 David Copperfield (1965) —  telefilme
 David Copperfield (1969) —  telefilme
 David Copperfield (1983) —  telefilme
 David Copperfield (1993) —  telefilme
 David Copperfield (1999) —  telefilme com Daniel Radcliffe
 David Copperfield (2000) —  telefilme
 David Copperfield (2008) —  telefilme

Telenovelas e telesséries
 David Copperfield (telenovela) —  produção brasileira (1958)
 David Copperfield (série de 1958)
 David Copperfield (série de 1965)
 David Copperfield (série de 1966)
 David Copperfield (série de 1974)
 David Copperfield (série de 1986)

Desambiguações de televisão
Desambiguações de literatura
Desambiguações de cinema